Ла Сеибиља има више значења:

 Ла Сеибиља (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеибиља (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику